Nordkoreas 13. parlamentsvalg til den øverste folkeforsamling blev afholdt den 9. marts 2014. Ifølge nordkoreanske medier var stemmeprocenten på 99.97%, hvilket vil sige 17.645.838 nordkoreanere skulle have stemt til valget.

Fordeling af pladser

Valgte medlemmer

Kilder 

Parlamentsvalg 2014
Politiske valg i 2014